A trauma eredetileg sebzést jelent, főként külső behatás nyomán keletkező szöveti sérülést. A sebzés után heg, tehát következmény marad.

A poszttraumás stressz zavar (PTSD) bonyolult testi, lelki és szociális jellegű jelenség, mely egy traumát kiváltó életesemény hatásárára jön létre (pl. erőszakos bűncselekmény, nemi erőszak, baleset, háború, menekültség stb.), és amely sajátos tünetegyüttes formájában nyilvánul meg.

A traumát kiváltó esemény meghaladja a mindennapi élet tapasztalatát, nem illeszthető össze az életről addig kialakított tapasztalatokkal ( pl. az erőszakos halál látványa, rendkívüli erőszak elszenvedése, rendkívüli kiszolgáltatottság és megalázottság). A trauma létrejöttéhez nem okvetlenül szükséges az esemény személyes elszenvedése (pl. szemtanúk, intézkedő hatósági személyek): másodlagos traumatizáció

A trauma tehetetlenség és védtelen kiszolgáltatottság érzésével jár együtt.